Finow – fiume tedesco
 Finow – frazione della città tedesca di Eberswalde
 Hohenfinow (letteralmente: «Finow di sopra») – comune tedesco
 Niederfinow (letteralmente: «Finow di sotto») – comune tedesco